Los Hidalgos kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Los Hidalgos (kommun), Puerto Plata, 
 Los Hidalgos (ort), Puerto Plata,